Francesc Berenguer i Mestres (1866-1914), arquitecte modernista i deixeble d'Antoni Gaudí
 Francesc Berenguer i Bellvehí (1889-1952), arquitecte i fill de l'anterior
 Francesc Berenguer de Blanes (? - Palma, 1486), lloctinent del Regne de Mallorca